225 км, 225-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

225 км, официально Разъезд № 460 — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 664807.

225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755828.

225 км, Разъезд 225 км — разъезд, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 628603.
 225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623845.
 225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 200130.
 225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 213731.
 225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 816063.
 225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810781.

225 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 453459.
 225 км, официально Депо — путевой пост, Одесская железная дорога (Николаевская область). Код 415029.